Шрамм () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шрамм, Андрей Андреевич (1792—1867) — генерал-лейтенант, комендант Свеаборгской крепости.
 Шрамм, Беате (род. 1966) — немецкая спортсменка-гребчиха.
 Шрамм, Виктор (1865—1929) — пейзажист, портретист и иллюстратор.
 Шрамм, Жан Адам (1760—1826) — французский генерал.
 Шрамм, Жан (1929—1988) — бельгийский наёмник, участник конголезских войн.
 Шрамм, Карл (1810—1888) — немецкий писатель и общественный деятель.
  (1830—1905) — немецкий экономист; социал-демократ.
 Шрамм, Клаудия (род. 1975) — немецкая бобслеистка, бронзовая призёрша чемпионата мира.
 Шрамм, Лео Пауль (1892—1953) — австрийско-австралийский пианист и композитор.
 Шрамм, Норберт (род. 1960) — фигурист из ФРГ, двукратный чемпион Европы.
 Шрамм, Одед (1961—2008) — израильско-американский математик, лауреат международных премий.
  (1894—1970) — немецкий историк.
 Шрамм, Фёдор Андреевич (1790—1857) — генерал-лейтенант, начальник Училища Сибирского линейного казачьего войска.

См. также 
 Шрамм (фильм) — немецкий фильм ужасов режиссёра Йорга Буттгерайта (1993).
 Шрам (значения)

Примечания